Guinness puede referirse a:

 Guinness, marca de cerveza irlandesa.

 Arthur Guinness, cervecero irlandés y fundador de la compañía Guinness.

 Libro Guinness de récords mundiales.

 Alec Guinness, actor británico.

 Desmond Guinness, arquitecto irlandés.